Драпкин — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Драпкин, Борис Семёнович (1925—2002) — советский учитель и краевед, Заслуженный учитель УССР.
 Драпкин, Зиновий Матвеевич (1900—1977) — российский кинорежиссёр, сценарист и актёр.
 Драпкин, Леонид Яковлевич (1924—2019) ― советский и российский учёный-криминалист.

Драпкина 
 Драпкина, Оксана Михайловна (род. 1969) — российский терапевт, академик РАН (2022).

См. также 
 Драбкин